Rochetaillée ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Rochetaillée im Département Haute-Marne
 Rochetaillée-sur-Saône im Département Rhône

Rochetaillée ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Rochetaillée († 1437), Bischof von Genf und Paris, Erzbischof von Besançon und Rouen, Kardinal